Ше́рвуд () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 

 
 Шервуд, Грейс (1660—1740) — американка, обвинённая в колдовстве; последняя жительница колонии Виргинии, обвинённая в этом преступлении.
 Шервуд, Джим (1942—2011) — американский саксофонист.
 Шервуд, Доминик (род. 1990) — британский актёр и модель.
 Шервуд, Иосиф Владимирович (1901—?) — русский архитектор.
 Шервуд, Леонид Владимирович (1871—1954) — русский советский скульптор.
 Шервуд, Мэри Марта (1775—1851) — английская писательница.
 
 Шервуд, Роберт Эммет (1896—1955) — американский драматург, сценарист, писатель, журналист, историк.
 Шервуд, Сергей Владимирович (1858—1899) — русский архитектор.
 Шервуд, Тим (род. 1969) — английский футболист и футбольный тренер.
 Шервуд, Томас Килгор (1903—1976) — американский инженер-химик.
 Шервуд, Уильям (1190—1249) — средневековый английский логик и учитель.

Составные фамилии
 Шервуд-Верный, Иван Васильевич (1798—1867, также: Джон Шервуд) — кавалерийский офицер Российской империи.

Топоним 
 Шервуд — город в штате Арканзас, США.
 Шервуд — город в штате Северная Дакота, США.
  — район в Ноттингеме (Англия).
 Шервудский лес — парковая зона, расположенная близ деревни Эдвинстоу в графстве Ноттингемшир, Англия, являющаяся остатком большого лесного массива, связанного с легендами о Робине Гуде.
 Шервуд-Контент — маленький город в округе Трилони, графстве Корнуолл, на Ямайке.

Другое 
 Sherwood, российская фолк-рок группа.
 Число Шервуда
 «» — мультсериал 2019 года.